Keti Chomata (, Vorname eigentl. Ekaterini Αικατερίνη, * 24. Oktober 1946; † 24. Oktober 2010 in Athen) war eine griechische Sängerin der sogenannten griechischen Neuen Welle.

Leben  
Keti Chomata lebte in der Athener Plaka. Sie studierte klassischen Tanz und beschäftigte sich schon in jungen Jahren mit dem Gesang. Giannis Spanos entdeckte ihr Talent, als er aus Frankreich kommend, auf der Suche nach der Stimme der neuen griechischen Welle war.

Sie hat ca. 200 Titel aufgenommen und ca. 18 Schallplatten veröffentlicht. Einer ihrer größten Erfolge war «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» („Eine Sommerliebe“). Sie sang zusätzlich für die Auslandsgriechen und konnte Erfolge in Kanada, den USA und Deutschland erzielen.

Sie war verheiratet und hatte zwei Töchter. Sie starb am 24. Oktober 2010 im Alter von 64 Jahren infolge einer Krebserkrankung.

Diskographie

Weblinks 
 Nachruf in To Vima (griechisch)

Sänger
Grieche
Geboren 1946
Gestorben 2010
Frau